Лахтадир Максим Васильович (1973—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шоліна Галина Семенівна (Лахтадир; 1918—2006) — українська радянська співачка (ліричне сопрано), заслужена артистка УРСР. Солістка Київського державного театру опери та балету.